Les Cristidiscoidea, Rotosphaerida ou Nucleariae sont un clade d'Holomycota basal proposé dans lequel Fonticula et Nucleariida ont émergé comme groupe frère des champignons. Puisqu'elle est proche de la divergence entre les principales lignées de champignons et d'animaux, l'étude de Cristidiscoidea peut fournir des informations cruciales sur les modes de vie divergents de ces groupes et l'évolution des Opisthokontes et de la multicellularité des moisissures visqueuses.

L'arbre des Holomycota selon Tedersoo et al. est le suivant :

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Nucleariae

Liens externes 

 

Holomycota
Édiacarien